Masuoka ist der Familienname folgender Personen:

 Fujio Masuoka (* 1943), japanischer Erfinder
 Hiroshi Masuoka (* 1960), japanischer Rallye Raid-Fahrer